Анту́нес (, ) — испанская и бразильская фамилия.

  — муниципалитет в Мексике.

Известные носители:
 Антунес де Мораэс-э-Кастро, Артур (Лаис; 1899—1963) — бразильский футболист.
 Антунес дас Шагас, Бренер (род. 1975) — бразильский футболист.
 Антунес, Виллиан Энрике (Виллиан Магран; род. 1987) — бразильский футболист.
 Антунес да Силва, Габриэл Мойзес (Габриэл Силва; род. 1991) — бразильский футболист.
 Антунес Монсон, Луис (1845—1915) — канарский политик, гражданский губернатор Барселоны.
 Антунес, Немесио (1918—1993) — чилийский художник и гравёр.
 Антунес, Франсиско (1922—1994) — испанский футболист.
 Антунес Коимбра, Эдуардо (Эду; род. 1947) — бразильский футболист и футбольный тренер.
 Антунес Коимбра, Артур (Зико; род. 1953) — бразильский футболист и футбольный тренер.
 Колсенти Антунес, Эдуардо (Эдуардо Саша; род. 1992) — бразильский футболист.

См. также 
 Антунеш